Jean Castriote était un noble albanais, membre de la famille Kastrioti et père de Scanderbeg.

Biographie 

Jean Castriote gouverna sur un territoire compris entre le Cap de Rodon et Debar avec le soutien de  cavaliers.

Famille

Religion

Références 

Histoire de l'Albanie
Personnalité inhumée en Grèce
Décès en mai 1437
Date de naissance non renseignée (XIVe siècle)